Катра — многозначный топоним:

Река 
 Котра (, ) — река в Белоруссии и Литве.

Города 
 Катра (Шахьяханпур, Уттар-Прадеш), Индия.
 Катра (Музафарпур), Бихар, Индия.
 Катра (Мадхья-Прадеш), Индия.
 Катра (Джамму и Кашмир), Индия.
 Катра (Египет), Madinat Al — Wasta, Al — Wasta, Bani Suef, Египет.
 Катра (Бангладеш), Тангайл, Дакка, Бангладеш.
 Катра (Иран), Фарс, Иран.
 Катра (Израиль), Гедера, Израиль.